Арки има више значења:
 Арки (Катанија), је насеље у Италији у округу Катанија, региону Сицилија
 Арки (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Арки (Месина), је насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Арки (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Арки (Трапани), је насеље у Италији у округу Трапани, региону Сицилија
 Арки (острво),